Neufeld kan syfta på:

 Neufeld, ett efternamn samt personer med namnet
 Neufeld, Schleswig-Holstein, kommun i Tyskland
 Neufeld an der Leitha, stad i Burgenland, Österrike